Sumpor fluorid se može odnositi na:

Sumpor heksafluorid, SF6
Disumpor dekafluorid, S2F10
Sumpor tetrafluorid, SF4
Sumpor difluorid, SF2
Disumpor difluorid, S2F2